Wilmore désigne :

 Wilmore, une ville située dans le Kansas ;
 Wilmore, une ville située dans le Kentucky ;
 Wilmore, une ville située en Pennsylvanie.